Чемпионат Европы по бейсболу 2016 года прошёл с 9 по 18 сентября в Нидерландах, городе Хофддорп. Организатором турнира выступила Королевская нидерландская ассоциация бейсбола и софтбола (KNBSB), власти города Хофддорп и бейсбольный клуб «Хофддорп Пионьерс».

Участники 
В чемпионате Европы принимают 10 лучших команд последнего чемпионата Европы и ещё две лучшие команды из дивизиона B. Отбор вёлся с 29 июля 2014 года.

Первый раунд

Группа А

Группа B

Позиции

Раунд 2

Группа победителей

Позиции

Финальное распределение мест

Примечания

Ссылки 
 Статистика Чемпионата Европы 2016 года
 Официальный сайт Европейской конфедерации бейсбола

Чемпионаты Европы по бейсболу
2016 год в бейсболе
Бейсбол
Международные соревнования по бейсболу в Нидерландах
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 2016 году